Murau steht für:

 Sylvester Murau (1907–1956) geflohener Major des Ministeriums für Staatssicherheit (DDR)

 Murau, Bezirkshauptstadt in der Steiermark
 Murau (Gemeinde Utzenaich), Ortschaft der Gemeinde Utzenaich, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich

 Amtsbezirk Murau